Akkaia är ett släkte av insekter. Akkaia ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Akkaia